Чинампа има више значења:

 Чинампа (Тлатлаукитепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Чинампа (Заутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику